Кадио () — фамилия и топоним.

Kadio
Фамилия
 Кадио, Дидье Борис (род. 1990) — ивуарийский футболист, центральный защитник клуба «Аль-Хиляль».
Топоним
  — город в провинции Комоэ, Буркина-Фасо.
  — село в  в области Кара, Того.

Cadiot
Фамилия
  (1952–2020) — французский журналист, писатель и политический деятель.
 Кадио, Мари-Ноэми (1833—1888) — французская писательница.
  (род. 1956) — французский драматург и сценарист.
 Кадио, Пьер (1947–2013) — французский семантик.
  (1858–1934) — французский ветеринар.